La Vysšaja Divizion 1998 fu la settima edizione della massima serie del campionato russo di calcio, la prima con la nuova denominazione; vide la vittoria finale dello , al suo sesto titolo, il terzo consecutivo. Capocannoniere del torneo fu Oleg Veretennikov, calciatore del Rotor Volgograd, con 21 reti.

Stagione

Novità 
Per la prima volta fu abbandonata la vecchia denominazione di Vysšaja Liga, eredità sovietica. Dalla Vysšaja Liga 1997 erano stati retrocessi il , la Lokomotiv Nižnij Novgorod e il , mentre dalla Pervaja liga 1997 era stato promosso il solo , così che il numero di squadre partecipanti venne ridotto da 18 a 16. Prima dell'inizio del campionato la  è tornata alla denominazione di .

Formula 
Le sedici squadre partecipanti si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 30 giornate. La prima classificata al termine della stagione regolare era designata campione di Russia e ammessa in UEFA Champions League 1999-2000, assieme alla seconda classificata. La squadra classificata al terzo posto veniva ammessa in Coppa UEFA 1999-2000, assieme alla vincitrice della Coppa di Russia. Un ulteriore posto venne assegnato per la partecipazione alla Coppa Intertoto 1999. Le ultime due classificate erano retrocesse in Pervyj divizion.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Russia e ammessa alla UEFA Champions League 1999-2000.
      Ammessa alla UEFA Champions League 1999-2000.
      Ammesse alla Coppa UEFA 1999-2000.
      Ammessa alla Coppa Intertoto 1999.
      Retrocesse in Pervyj divizion 1999.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Pervyj divizion 1998

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1998
1998